Peucedanum microphyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Peucedanum microphyllum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
microphyllum